Horst Gies ist der Name folgender Personen:

*Horst Gies (Historiker) (* 1938), deutscher Historiker
Horst Gies (Politiker) (* 1961), deutscher Politiker (CDU)